Die Spielzeit 1949/50 war die 1. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Die Meisterschaft wurde im Turniermodus in Basel ausgetragen.

Modus 
Die Teams qualifizierten sich über regionale Meisterschaften für die Schweizermeisterschaft.

Gespielt wurden von den 4 Teams eine Runde zu je 3 Spielen im Turniermodus. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Regionale Meisterschaften

Baden & Basel 
Der MKG Baden und der RTV 1879 Basel vertrat Baden bzw. Basel bei den Meisterschaften.

Zentralschweiz

Bern

Biel 

Der Vertreter aus Bern wurde in einem Regionalfinal zwischen dem Berner (Stadt Bern) und dem Bieler Meister ermittelt.

Regionalfinal

Zürich

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1949_1950
Handballsaison 1949/50